Nora Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nora Township (Illinois)
 Nora Township (Clearwater County, Minnesota)
 Nora Township (Pope County, Minnesota)
 Nora Township (North Dakota)